Saussay kan syfta på:
 Saussay, Eure-et-Loir
 Saussay, Seine-Maritime